Я́гідна ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Ягідна вулиця — вулиця в Голосіївському районі Києва.
 Ягідна вулиця — вулиця в місті Полтава.
 Ягідна вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Ягідна вулиця — вулиця в місті Чернівці.

Ягідна вулиця — колишня назва вулиці Генерала Павленка в Солом'янському районі Києва.

Вулиці